Sormany est un nom porté notamment par:
Albert Sormany (1885-1970), enseignant, médecin et homme politique canadien; 
Alphonse Sormany (1880-1943), médecin et homme politique canadien.

Homonymie de patronyme